Desa Pekuncen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pekuncen (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 109,52), Jawa Tengah, 
 Desa Pekuncen (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 109,22), Jawa Tengah, 
 Desa Pekuncen (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 109,12), Jawa Tengah, 
 Desa Pekuncen (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 109,10), Jawa Tengah, 
 Desa Pekuncen (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 109,37), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar